Hadibajnokság. Ismét az MTK lett a bajnok, sorozatban harmadszor (bár 1915 őszi fordulót nem sorolják be bajnokinak).
Az MTK két gólerős csatára, Schlosser Imre és Schaffer Alfréd nem kímélte az ellenfeleket, 41 illetve 46 góllal járultak hozzá a csapat 147 góljához. Ez mérkőzésenként 6,68 as átlag melyet azóta sem tudtak utolérni. A két fenti játékoson kívül még egy mindössze tizenhét éves játékos is a csapat erőssége volt, Orth György és rögtön az év játékosa is lett.

Az MLSZ megtorlást helyezett kilátásba a sok lemondott mérkőzés miatt, a lemondó egyesületet kizárással fenyegette meg. A Ferencváros továbbra is orrolt az MTK-ra, Schlosser miatt, és még a kizárást is vállalta, de a játékosok tiltakozása miatt mégis lejátszották a meccseket.

Kerületi bajnokok: Temesvári Kinizsi SE, Diósgyőri VTK, Győri ETO, Szolnoki MÁV SE. A vidék bajnoka címért nem mérkőztek meg.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

Bajnokcsapat MTK játékosai: Knapp Miksa k. (18), Csüdör Ferenc (14), Feldmann Gyula (22), Kertész II Vilmos (22), Kertész III Adolf (9), Vágó Antal (22), Konrád II Kálmán (14), Schlosser Imre (22), Schaffer Alfréd (22), Szabó Péter (21), Nyúl I Ferenc (19), Orth György (17). Játszott még: Braun József (12), Kossuth Sándor k. (5), Kovács II Dezső (1), Winkler I József (3).

Edző: Jimmy Hogan /angol/

Dijak

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti Sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
1917